Татья́на Ани́симова:
 Анисимова, Татьяна Валентиновна (род. 1966) — оперная певица, Народная артистка Украины.
 Анисимова, Татьяна Германовна (род. 1960) — советская прыгунья на батуте.
 Анисимова, Татьяна Михайловна (род. 1949) — советская легкоатлетка (бег с барьерами).
 Анисимова, Таня (род. 1966) — американская виолончелистка и композитор российского происхождения.
 Анисимова, Татьяна Фёдоровна (род. 1928) — звеньевая колхоза «Динамо» Беловского района Кемеровской области, Герой Социалистического Труда.